Spetses, een Grieks eiland
Spetsai (oorlogsschip), een Grieks oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog